RVM est un sigle :
 Médaille royale de Victoria, abrégée RVM
 Radio des Pays de Riez, de Vie et de Monts
 Radio RVM
 Radio Ville-Marie
 Répertoire de vedettes-matière
 Radio Val de Meuse
 Ruby Version Manager